

Anno 
 100 – (C in numeri romani) è un anno bisestile del I secolo 
 100 a.C. 
 Anni 100 – decennio che comprende gli anni dal 100 al 109 inclusi
 Anni 100 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 109 a.C. al 100 a.C. inclusi.

Automobili
 Rover serie 100 – automobile prodotta dal Gruppo Rover dal 1990 al 1997

Codici 
 100 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ähtäri, in Finlandia

Matematica 
 100 (numero) – numero naturale

Chimica 
 100 – numero atomico del Fermio (Fm), un attinide.

Fumetti 
 100 –  gruppi di crimine organizzato immaginario che compaiono nei fumetti pubblicati dalla DC Comics insieme ai 10 e ai 1000

Pagine correlate 
 100 Years
 Cento